180-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.

 180-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в августе-сентябре 1940 года.
 180-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году.

Примечания